Příjmení Lotz nosí více významných osobností:

 Caity Lotz (* 1986) – americká herečka, tanečnice, zpěvačka a modelka
 Ingrid Lotzová (* 1934) – východoněmecká diskařka
 Wolfgang Lotz (1921–1993) – izraelský špión